Ве́ра Коре́н, урождённая Вера Ревекка Корецкая (; 17 июля 1901, Бахмут — 20 ноября 1996, Лувесьен) — французская актриса театра и кино, режиссёр.

Биография 
Родилась 17 января 1901 года в Бахмуте в семье портного.

Эмигрировала во Францию после революции. Училась в консерватории, затем посещала в Париже Театральные курсы. С 1922 года начала сниматься в кино. С 1931 года играла на сцене Комеди Франсэз («Comédie Française»), ведущая актриса театра.

После войны создала свой театр «Théâtre de la Renaissance», возглавляла его до 1978 года. В 1957 году содействовала созданию Детского театра «Дяди Севастьяна». В 1962 года в парке Со (под Парижем) вместе с С. Лифарем поставила спектакль по пьесе Г. Д’Аннунцио «Муки Св. Себастьяна».

Фильмография 
 «Voix sans face» («Голос без лица») Л. Миттлера (1933)
 «Belle de nuit» («Ночная красавица») Л. Вальре (1933)
 «Au service du tsar» («На царской службе») П. Бийона (1936)
 «Bateliers de la Volga» («Бурлаки на Волге») В. Стрижевского (1936)
 «Brigade sauvage» («Дикая бригада») Ж. Древиля и М. Л’Эрбье (1938) — Мария Калитьева

Примечания

Ссылки 
 

Похороненные на кладбище Пантен
Выпускники Высшей национальной консерватории драматического искусства